Менгле́т — русская фамилия французского происхождения ().

Известные носители 
 Менглет, Георгий Павлович (1912—2001) — советский и российский актёр.
 Менглет, Майя Георгиевна (1935—2023) — советская и российская актриса.

Примечания